

Tramway 
 Ancienne ligne 577 Eupen - Aix-la-Chapelle du tramway d'Eupen (SNCV Liège) ;
 Ancienne ligne 577 Eupen Hôtel de Ville - Bellmerin du tramway d'Eupen (SNCV Liège) ;
 Ancienne ligne 577 Eupen - Herbesthal du tramway d'Eupen (SNCV Liège) ;
 Ancienne ligne 577 Eupen - Raeren du tramway d'Eupen (SNCV Liège).

Voir aussi 
  

577